Балата может означать:
 Балата — продукт коагуляции млечного сока.
 Балата — палестинский лагерь беженцевна севере Западного берега реки Иордан.
 Балата — село в Ленингорском районе Южной Осетии

См. также 
 Балта (значения)
 Тель-Балата